

Cinema
Puppy Love – cortometraggio muto del 1917
Puppy Love – film muto del 1919 diretto da Roy William Neill
Puppy Love – cortometraggio muto del 1920
Puppy Love – cortometraggio muto del 1922 diretto da Tom Buckingham
Puppy Love – cortometraggio animato muto del 1928 diretto da Mannie Davis
Puppy Love – cortometraggio animato del 1932
Il primo amore (Puppy Love) – cortometraggio animato del 1933
Puppy Love – film filippino del 1982

Musica
Puppy Love – singolo di Paul Anka del 1960
Puppy Love – singolo di Lil' Bow Wow del 2001

Televisione
Puppy Love – film per la televisione statunitense del 2012